Па́уло Ви́ктор де Мене́зес Ме́ло (; 29 мая 1993, Сан-Паулу, Бразилия), более известный как Паули́ньо () — бразильский футболист, нападающий клуба «Хаур-Факкан».

Биография 
Воспитанник «Коринтианса», за детские, юношеские и молодёжные команды которого выступал с 2001 по 2013 год.

В 2013 году дебютировал в основном составе «Коринтианса», проведя 5 матчей в Серии A и 1 поединок в чемпионате штата Сан-Паулу, победителем которого в том сезоне его команда и стала. В 2014 году сыграл 1 встречу в Серии A и 2 в Лиге Паулиста, после чего отправился на правах аренды в клуб «Америка» (Натал), в составе которого и доиграл сезон, проведя 10 матчей и забив 1 гол в Серии B чемпионата Бразилии и сыграв в двух поединках национального кубка.

В начале 2015 года перешёл на правах аренды в «Риу-Клару», за который провёл 14 встреч и забил 1 мяч в Серии A2 чемпионата штата Сан-Паулу, после чего летом был арендован клубом «Португеза Деспортос», где и доиграл сезон, отметившись двумя голами в 9 матчах Серии C чемпионата Бразилии.

6 января 2016 года было сообщено, что Паулиньо не смог согласовать новый контракт с «Коринтиансом», после чего на правах свободного агента заключил двухлетнее соглашение с луганской «Зарёй». 20 января о трансфере было объявлено официально. 2 марта дебютировал в составе «Зари» в выездной игре 1/4 финала Кубка Украины против луцкой «Волыни», заменив на 61-й минуте Андрея Тотовицкого, а 12 марта дебютировал в Премьер-лиге в домашнем матче против одесского «Черноморца», заменив на 62-й минуте Ивана Петряка.

В январе 2018 года подписал трёхлетний контракт с болгарским «Левски».

Достижения 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2013

Характеристика 
По мнению главного тренера луганской «Зари» Юрия Вернидуба, Паулиньо очень разнообразен в атаке, может сыграть как на острие, так и на фланге, игрок он быстрый, резкий, техничный, обладающий прекрасным дриблингом, для него не проблема обыграть одного, а то и двух защитников.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Заря»

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Америка» Натал
Игроки ФК «Риу-Клару»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Левски»